Plaats in Indonesië
 Sumberadi (Mlati), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sumberadi (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java